Hoàng Anh Tuấn – sollevatore vietnamita
 Hoàng Văn Hoan – politico vietnamita
 Hoàng Xuân Vinh – tiratore a segno vietnamita
 Nguyễn Trọng Hoàng – calciatore vietnamita
 Võ Hoàng Yến – modella vietnamita
 Vũ Thị Hoàng My – modella vietnamita